A-2 hrvatsku košarkašku ligu za žene za sezonu 2013./14. se sastojala od dvije skupine - Sjeveroistok i Jugozapad. Prve dvije ekipe iz svake skupine su se plasirale u Ligu za prvaka čiji je pobjednik stekao pravo nastupa u A-1 ligi

Ljestvice

Jugozapad

Sjeveroistok

Liga za prvaka

Poveznice 
 A-1 liga 2013./14.

Izvori 
 KS Koprivničko-križevačke županije, A-2 liga Sjeveroistok 2013./14. , pristupljeno 23. svibnja 2015.
 eurobasket.com, Hrvatska A-2 liga za žene 2013./14., pristupljeno 23. svibnja 2015.
 zenska-kosarka.com, Gospić i Požega u “majstorici” za A1 ligu, pristupljeno 23. svibnja 2015.

2013-14
ž-2-A-2